Kerschenbach steht für:
 Kerschenbach (Gölsen), ein rechter Nebenfluss der Gölsen bei St. Veit an der Gölsen im Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

Kerschenbach ist der Name verschiedener Orte:

 Kerschenbach (Eifel), Gemeinde im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Kerschenbach (Gemeinde St. Veit), Katastralgemeinde von St. Veit an der Gölsen, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich